VPN steht als Abkürzung für:
 Virtual Private Network, virtuelles privates Kommunikationsnetz
 Violence Prevention Network, deutsche Nichtregierungsorganisation, tätig in Extremismusprävention und Deradikalisierung
 Vorgangspfeilnetzplan, Unterart eines Netzplans; siehe Netzplantechnik
 Verejnosť proti násiliu, Öffentlichkeit gegen Gewalt, politische Bewegung in der Tschechoslowakei 1989–1992

Vpn steht für:
 Versuchsperson, Teilnehmer an einem psychologischen Experiment; siehe Proband

Abkürzung